Federico Lapenna (1988) – pallanuotista italiano
Giacomina Lapenna (1924-2013) – imprenditrice, editorialista, docente e formatrice, prima PR italiana
Ivo Lapenna (1909-1987) – esperantista e giurista jugoslavo naturalizzato britannico
Luigi Lapenna (1825-1891) – politico dalmata italiano
Michele Lapenna (1981) – pallanuotista italiano